

Patronyme 

 Jérôme Pétion, dit Pétion de Villeneuve (1756-1794), révolutionnaire français ;
 Alexandre Sabès, dit Pétion (1770-1818), Président de la République d’Haïti (1806-1818).

Toponyme 

 Pétionville, commune haïtienne de la banlieue de Port-au-Prince.

Homonymie de patronyme